Alfred Belpaire (1820-1893), ingénieur belge ;
 Jürgen Belpaire (1973-), joueur de football belge ;
 Maria-Elisabeth Belpaire (1853-1948), écrivaine, militante flamande et pédagogue.